Сен-Себастьян-сюр-Луар () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли две коммуны упраздненного кантона Верту-Виньобль и одна коммуна упраздненного кантона Нант-10.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Бас-Гулен (9 136 чел.)
 От-Гулен (5 893 чел.)
 Сен-Себастьян-сюр-Луар (27 493 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 36,1 % голосов против 22,3 % у Жана-Люка Меланшона и 12,9 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 77,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 33,8 %, Жан-Люк Меланшон – 20,8 %, Франсуа Фийон – 20,1 %, Марин Ле Пен – 9,5 %; 2 тур: Макрон – 84,3 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 35,3 %, Николя Саркози — 25,9 %, Франсуа Байру — 13,0 %; 2 тур: Олланд — 57,8 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют вице-мэр коммуны От-Гулен Жюли Воло (Julie Voleau) (Разные правые) и мэр города Сен-Себастьян-сюр-Луар Лоран Тюркуа (Laurent Turquois) (Союз демократов и независимых).

Ссылки